Oudheid, periode van de algemene geschiedenis; zie ook:
 Muziek in de oudheid, deel van de muziekgeschiedenis, dat de periode tot 476 na Christus bestudeert
 Klassieke oudheid, de Grieks-Romeinse oudheid, de grondslag voor de westerse beschaving; zie ook:
 Wetenschap in de Klassieke oudheid, de wetenschapsbeoefening in de klassieke oudheid
 In de geologie een verouderde term voor het tijdperk van het paleozoïcum
 Verouderde term - meestal in de meervoudsvorm – ter aanduiding van bewaard materieel (cultureel) erfgoed, (artefacten), zoals in "museum van kunst en oudheden"; zie ook:
 Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap
 Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België